Pastuchow ist der Familienname folgender Personen:

 Alexei Wjatscheslawowitsch Pastuchow (* 1989), russischer Beachvolleyballspieler
 Nikolai Iwanowitsch Pastuchow (1831–1911), russischer Unternehmer, Verleger und Schriftsteller